10. etape af Tour de France 2022 var en 148,1 km lang  med 2775 højdemeter, som køres den 12. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.30. Det var første etape efter løbets anden hviledag, og den første hvor rytterne skulle køre i Alperne.

Efter en tæt spurt på den sidste stigning mod målstregen, vandt danske Magnus Cort fra  etapen. Australske Nick Schultz () kom på andenpladsen i samme tid som den danske vinder.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Ben O'Connor () – stillede ikke til start.
  Alexis Vuillermoz () – stillede ikke til start på grund af sygdom.
  Luke Durbridge () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.
  George Bennett () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

10